Группенфюрер:

 Группенфюрер — специальное звание, как унтер-офицерское использовалось в некоторых полувоенных формированиях.
 Группенфюрер — одно из высших званий в СС и СА, с 1933 года соответствовало званию генерал-лейтенанта.